Tochter steht für:

 weibliches Kind einer Person, siehe Verwandtschaftsbeziehung #Kinder
 Unterfirma eines Mutterunternehmens, siehe Tochtergesellschaft
 Tochterpflanze oder Tochtergeneration, siehe Vegetative Vermehrung
 Tochter (Film), tschechischer Kurzfilm von Daria Kashcheeva (2019)

Siehe auch:
 Fremde Tochter
 höhere Tochter (früher für Mädchen und Frauen aus großbürgerlichen Kreisen)
 Die Tochter (Begriffsklärung)
 Meine Tochter (Begriffsklärung)